«Рода» Керкраде (; JC — сокращение от Juliana Combinatie) — нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Керкраде. Основан 27 июня 1962 года после объединения команд «» и «». Домашние матчи клуб проводит на стадионе «», его вместимость составляет 19,5 тысяч зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 5-е место в Эрстедивизи — Первом дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением клуба в чемпионате Нидерландов является 2-е место в сезоне 1994/95 — всего в высшем дивизионе команда провела 43 сезона. Клуб дважды становился обладателем Кубка Нидерландов и четырежды доходил до финала.

Главный тренер команды — .

Достижения 
 Первый класс (до 1955) / Высший дивизион (после 1956): 1
 1955/56 (под названием «Рапид»)
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов: 2
 1958/59, 1994/95
 Первый дивизион Нидерландов: 1
 1972/73
 Кубок Нидерландов: 2
 Победитель (2): 1997, 2000
 Финалист (4): 1976, 1988, 1992, 2008

Основной состав команды 
 На сезон 2022/23.

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Желько Калач
  Аруна Коне
  Тиджани Бабангида
  Дик Адвокат
  Рюд Хесп
  Андрес Опер
  Дик Наннинга

Рекорды 
 Лучшим бомбардиром в истории клуба является Дик Наннинга, забивший 107 мячей в 225 матчах чемпионата Нидерландов (1975—1982).

Примечания

Ссылки 
 

ФК «Рода»
Футбольные клубы, основанные в 1962 году
Керкраде
Футбольные клубы Нидерландов